Charlestown puede referirse a:

Estados Unidos
Charlestown (Rhode Island)
Charlestown (Indiana) 
Charlestown (Maryland)
Charlestown (New Hampshire) 
Charlestown (Wisconsin)
Charlestown (Boston)

Reino Unido
Charlestown (Cornualles)
Charlestown (Derbyshire)
Charlestown (Dorset)

San Cristóbal y Nieves
 Charlestown (San Cristóbal y Nieves)